Gasparo Villani (segles XVI -XVII), organista i compositor italià 
 Giovanni Villani (Florència, ~1275 - 1348), mercader, historiador, diplomàtic i cronista florentí